Hevosenkenkäsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hevosenkenkäsaari (ö i Norra Savolax), 
 Hevosenkenkäsaari (ö i Inre Savolax), Norra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar